Михил Хёйсман (, , род. ) — нидерландский актёр, наиболее известный благодаря своим ролям на американском телевидении.

Биография 
Хёйсман родился в Северной Голландии и начал свою карьеру на местном телевидении будучи подростком, а спустя десятилетие перебрался в США.

С 2010 по 2013 год он снимался в сериале HBO «Тримей», параллельно с этим взяв на себя второстепенную роль в сериале ABC «Нэшвилл». В 2014 году Хёйсман получил роль Даарио Нахариса в сериале HBO «Игра престолов», одновременно с этим присоединившись к сериалу BBC America «Тёмное дитя».

Михил женат на голландской актрисе Таре Элдерс. У пары есть дочь (род. 2007).

Фильмография

Примечания